Landsberg steht für:
 Landsberg (Familienname), Herkunfts- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Landsberg (Fraktion), in der Frankfurter Nationalversammlung
 Landsberg (Landmaschinenhersteller), Landmaschinenhersteller

Adelsgeschlechter:
 Landsberg (bergisch-westfälisches Adelsgeschlecht), bergisches und westfälisches Adelsgeschlecht
 Landsberg (elsässisches Adelsgeschlecht), elsässisches Adelsgeschlecht
 Landsberg, niedersächsisches und westfälisches Adelsgeschlecht, siehe Landesbergen (Adelsgeschlecht)
 Schenk von Landsberg, brandenburgisches Adelsgeschlecht

Landsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Landkreis Landsberg am Lech, Landkreis in Bayern
 Landkreis Landsberg (Warthe), ehemaliger Landkreis in der preußischen Provinz Brandenburg, heute in Polen
 Rastplatz Landsberg an der Warthe, an der A3 bei Dernbach (RP) gelegen

Orte:
 Landsberg am Lech, Große Kreisstadt in Bayern
 Landsberg (Saalekreis), Stadt im Großraum Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Landsberg (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Landsberg an der Warthe,  Neumark, Provinz Brandenburg, historischer Name von Gorzów Wielkopolski, heute Stadt in der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Landsberg, Landkreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, deutscher Name von Górowo Iławeckie, Stadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Landsberg, Oberschlesien, deutscher Name von Gorzów Śląski, Stadt in der Woiwodschaft Schlesien, Polen

historische Bezeichnungen:
 Mark Landsberg, Markgrafschaft bei Halle/Saale (13.–16. Jahrhundert)
 Herrschaft Landsberg bei Colmar im Elsass (13.–17. Jahrhundert)
 Landsberg, historischer Name von  Altlandsberg, Stadt in Brandenburg
 Landsberg in Hessen, Wüstung bei Wolfhagen in der Gemarkung von Ehringen, Hessen
 Landsberg, historischer Name von Deutschlandsberg, Stadt in der Steiermark

Burgen und Schlösser:
 Burg Landsberg – diverse Burgen und Ruinen
 Schloss Landsberg – diverse Schlösser

Berge:
 Großer Landsberg, 899 m (mit Kleiner Landsberg), in Steyrtal bei Grünburg, Oberösterreichische Voralpen
 Hoher Landsberg, 498 m, im Steigerwald, Bayern
 Moschellandsberg, um 300 m, Hügel in Rheinland-Pfalz
 Landsberg, 133 m, in der Gemarkung Lüderitz in der Colbitz-Letzlinger Heide

Siehe auch:
 Landberg (Begriffsklärung)
 Landesberg
 Landesbergen
 Lansberg
 Lanzberg
 Landsberger
 Landsburg